Бітліс — іл (адміністративна одиниця) в Туреччині.
 Бітліс — місто в Туреччині.